Rissoina expansa är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1865. Rissoina expansa ingår i släktet Rissoina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
expansa